Dix-Décembre ou X-Décembre ou 10-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

10 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 
 Le , pendant la première Guerre de Vendée : Massacre du carrefour de Guinechien près de La Poitevinière (actuellement Beaupréau-en-Mauges) en Maine-et-Loire, par les colonnes infernales.
 Le  : Élection de Louis-Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III) à la présidence de la IIe République.

Dans tous les pays adhérents à l'ONU :
 Le  : La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, à Paris, par la résolution 217 (III) A.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième : .

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 10 de Diciembre » ou « Diez de Diciembre »
 Mexique : événements non connus
 (Calle) 10 de Diciembre à  Santiago de Querétaro, État de Querétaro.

Organisation 
 Société du Dix-Décembre, organisation bonapartiste française (1849-1850).

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffre

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
10